Mistrzostwa Świata w Snookerze 1997 − odbyły się w angielskim Sheffield w dniach 19 kwietnia–5 maja 1997 roku. 

Turniej zwyciężył Irlandczyk Ken Doherty, zdobywając swój pierwszy i jedyny tytuł mistrzowski. W finale pokonał on obrońcę tytułu, Stephena Hendry’ego 18-12.

Nagrody 

 Zwycięzca: £210.000
 Finalista: £126.000
 Półfinaliści: £63.000
 Ćwierćfinaliści: £31.500
 2 runda: £16.800
 1 runda: £9.450

 Najwyższy break: £18.000
 Break maksymalny: £147.000

 Pula nagród: £1.260.000

Drabinka turniejowa

Brejki powyżej 100 punktów 

  Ronnie O’Sullivan 147, 133 
  Stephen Hendry 137, 122, 117, 114, 110, 106, 106, 101, 101  
  John Higgins 134, 130, 111, 101  
  John Parrott 133, 129, 129, 102 
  Billy Snaddon 131 
  Anthony Hamilton 129, 121, 117 
  Darren Morgan 128, 121, 116, 108 
  Stefan Mazrocis 127 
  Jimmy White 125
  Mark J. Williams 123
  Alain Robidoux 121, 113 
  Ken Doherty 116, 104, 101 
  James Wattana 112
  Dominic Dale 110
  Stephen Lee 100
  Alan McManus 100

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1997 w sporcie
1997 w Anglii